

Cinema 

 Io e te – film di Bernardo Bertolucci del 2012, tratto dall'omonimo romanzo

Letteratura 

Io e te – romanzo di Niccolò Ammaniti del 2010

Musica 
Io e te – brano musicale di Enzo Jannacci del 1979
Io e te – album di Francesca Alotta del 1993
Io e te – album di Gianna Nannini del 2011
Io e te/Adagio veneziano – singolo di Massimo Ranieri del 1971
Io e te – brano musicale di Paolo Benvegnù del 2004 reinterpretato da Mina nel 2010
Io e te – singolo di Gianna Nannini del 2011
Io e te – singolo di Achille Lauro del 2021

Televisione 
Io e te – programma televisivo di Rai 1
Io e te di Notte – spin-off di Io e te su Rai 1
Io e te, serie televisiva britannica